Sint-Walburgiskerk, een kerkgebouw in Arnhem
Sint Walburgiskerk (Zutphen)
Sint-Walburgkerk (Groningen), een voormalige kerk

Zie ook 
Walburga (710-779)
Sint-Walburgakerk (dp)
Burgwalkerk (Kampen)